Генрих XIII ():
 Генрих XIII (герцог Баварии)
 Генрих XIII (князь Рейсс-Грейца)
 Генрих XIII (принц Рейсс)